306-я стрелковая дивизия:
 306-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941
 306-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942